Шамилькала — название населенных пунктов в России. Названы в честь имама Шамиля. В переводе означает «крепость Шамиля».
 Шамилькала (быв. Светогорск) — посёлок городского типа в Унцукульском районе Дагестана.
 Шамилькала — название города Петровск-Порт (ныне Махачкала) в период оккупации немецкими и турецкими войсками (1918 г.)
 Шамилькала — название села Дарго в Веденском районе Чечни.